План де Виља има више значења:

 План де Виља (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 План де Виља (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику